Jméno Jindřich I. neslo více panovníků a dalších osob:

Králové:
 Jindřich I. Ptáčník – východofranský král v letech 919–936 a saský vévoda v letech 912–936
 Jindřich I. Anglický – anglický král v letech 1100–1135
 Jindřich I. Francouzský – francouzský král v letech 1031–1060
 Jindřich I. Korutanský – český král v roce 1306 a v letech 1307–1310
 Jindřich I. Portugalský – portugalský král v letech 1578–1580
 Jindřich I. Sicilský – sicilský král v letech 1194–1197, římským císařem jako Jindřich VI. Štaufský
 Jindřich I. Kastilský – kastilský král v letech 1214–1217
 Jindřich I. Kyperský – kyperský král v letech 1218–1253
 Jindřich I. Navarrský – navarrský král v letech 1270–1274
 Jindřich Benedikt Stuart jako pretendent skotského trůnu
 Henri Christophe jako samozvaný vládce severního Haiti

Vévodové
 Jindřich I. Brabantský – brabantský vévoda v letech 1190–1235
 Jindřich I. Bavorský (919/922-950) – bavorský vévoda
 Jindřich I. de Guise (1550–1588) – vévoda de Guise
 Jindřich I. Lucemburský – od roku 2000 lucemburský velkovévoda
 Jindřich I. z Mödlingu – příslušník rodu Babenberků

Knížata:
 Jindřich I. Bradatý – slezský (vratislavský) kníže v letech 1201–1238 a polský kníže-senior v letech 1232–1238
 Jindřich I. Javorský († 1346) – javorský kníže
 Jindřich I. Starší (Jindřich I. Minsterberský) – kníže minsterberský a olešnický, hrabě kladský
 Jindřich I. Meklenburský – meklenburský kníže

Hrabata a markrabata:
 Jindřich I. Lucemburský – lucemburský hrabě v letech 998–1026, bavorský vévoda (jako Jindřich V. Bavorský) v letech 1004–1026
 Jindřich I. Rýnský – rýnský falckrabě (1195–1227)
 Jindřich I. ze Champagne – hrabě champaňský
 Jindřich I. Babenberský – rakouský markrabě 994–1018
 Jindřich I. Braniborský – markrabě braniborský a landsberský

Biskupové:
 Jindřich I. z Vrbna – vratislavský biskup v letech 1302–1319
 Jindřich I. (tridentský biskup) – tridentský biskup
Šlechtici:
 Jindřich I. z Hradce
 Jindřich I. z Lichtenštejna
 Jindřich I. z Rožmberka

Rozcestníky - panovník